

События 
 Консулы: Гай Лутаций Катул (плебей) и Луций Ветурий Филон (патриций); консулы-суффекты: Марк Валерий Левин и Квинт Муций Сцевола (по Гордону — консулы 220а); цензоры: Луций Эмилий Пап (патриций) и Гай Фламиний (плебей).
 Строительство Фламинием «Фламиниевой дороги» между Римом и Аримином, и «Фламиниева цирка».
 Антиох переправился через Тигр и отрезал Молону путь в Мидию. Молон перешёл на левый берег Тигра и вторгся в горную Аполлониатиду. При встрече войск Антигона и Молона часть сил Молона переходит на сторону Антигона. Остальные были окружены царским войском и сдались. Самоубийство Молона.
 Антиох в общем простил мятежников и отправился в Селевкию восстанавливать порядок. Гермий обрушил на побеждённых жестокие кары. Антиох занял Мидию и Персию, покорил атропатидов, живущих около Мидии. Айраратская область захвачена Антиохом и присоединена к Великой Армении. Гермий убит друзьями Антиоха. Ахей объявляет себя царём и готовился вторгнуться в Сирию, но войско возмутилось против этого, и Ахей вернулся в Лидию.
 Ок. 220 — Смерть Деидамии, которая завещала царство народу. После установления демократии эпироты вскоре пришли к полной анархии и были завоёваны иллирийцами.
 Падение кельтского царства в юго-восточной Фракии.
 Филипп V прибыл в Коринф и вместе с Ахейским союзом и другими полисами объявляет войну Этолийскому союзу, к которому примкнули Родос, Спарта и Элида. Филипп уехал в Македонию собирать войска. Родос в союзе с царём Вифинии Прусием ведёт войну с Византием.
 Птолемей Филопатор опирается на Клеомена в борьбе с братом Магом. Клеомен хотел вернуться в Грецию, но Сосибий внушил Птолемею, что Клеомен хочет поднять в Александрии мятеж наёмников, и Клеомен со спартанцами были помещены в просторный дом под арест. Птолемей погубил свою мать Беренику и своего брата Мага. Затем он стал предаваться всевозможным излишествам.
 Ок. 220 — после 206 — Царь Парфии Артабан I, сын Тиридата.
 120 тыс. аристократических семей по приказу Цинь Ши хуанди переселены в столицу Сяньян.

Родились 
 220, ок. — Квинт Марций Ралла (ум. после 192 до н. э.), народный трибун Римской республики в 196 году до н. э. и дуумвир в 194—192 годах до н. э.;
 Антиох Младший — старший сын царя государства Селевкидов Антиоха III Великого, соправитель отца с 210 года до н. э.

См. также

Примечания